Grünke ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Jürgen Grünke (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 Peter Grünke (* 1958), deutscher Radrennfahrer